FIFA svjetsko klupsko prvenstvo 2009. bilo je šesto izdanje Svjetskog klupskog prvenstva koje se u prosincu 2009. održalo u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prvak je po prvi put postala španjolska Barcelona.

Momčadi u natjecanju

Stadioni
Abu Dhabi je bio jedini grad u kojem se održavalo prvenstvo.

Utakmice
Službeni ždrijeb održan je u Abu Dhabiju 12. studenoga 2009., a na njemu je odlučeno kome će se suprotstaviti tri momčadi koje počinju turnir u četvrtfinalu.

Turnir

Termini po srednjoeuropskom vremenu.

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za 5. mjesto

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

4 gola
 Denilson (Pohang Steelers)

2 gola
 Leandro Benítez (Estudiantes)
 Jason Hayne (Auckland City)
 Pedro (Barcelona)
 Lionel Messi (Barcelona)

1 gol
 Daniel Arreola (Atlante)
 Mbenza Bedi (TP Mazembe)

1 gol (nast.)
 Christian Bermúdez (Atlante)
 Chad Coombes (Auckland City)
 Adam Dickinson (Auckland City)
 Ngandu Kasongo (TP Mazembe)
 Kilitcho Kasusula (TP Mazembe)
 Rafael Marquez (Atlante)
 Guillermo Rojas (Atlante)
 Sergio (Barcelona)
 Lucas António Silva (Atlante)
 Riki Van Steeden (Auckland City)

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica

Prvenstvo 2009.